Franciaország
Uzer, település Ardèche megyében
Uzer, település Hautes-Pyrénées megyében